Csehország
Planá, település a Tachovi járásban
Planá, település a České Budějovice-i járásban